Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Philadelphia 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrice Ol'ga Morozova che ha battuto in finale Billie Jean King 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Billie Jean King (finale)
 Evonne Goolagong (secondo turno)
 Kerry Melville (quarti di finale)
 Nancy Gunter (primo turno)

 Virginia Wade (semifinali)
 Rosie Casals (semifinali)
 Ol'ga Morozova (Campionessa)
 Ilana Kloss (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Philadelphia 1974